Непоседы:
 «Непоседы» — фильм 1967 года.
 «Непоседы» — детский вокальный ансамбль из Москвы.

См. также 
 Непоседа